Veinte mil leguas de viaje submarino o 20.000 leguas de viaje submarino (Vingt mille lieues sous les mers: Tour du monde sous-marin) es una novela clásica de fantasía y ciencia ficción del escritor francés Julio Verne escrita en 1870.

Se puede también referir a:

 Veinte mil leguas de viaje submarino (1907), película muda francesa; 
 Veinte mil leguas de viaje submarino (1916), película muda estadounidense; 
 Veinte mil leguas de viaje submarino (1954), película estadounidense de Walt Disney protagonizada por Kirk Douglas; 
 Veinte mil leguas de viaje submarino (1985), telefilm de animación australiana; 
 Veinte mil leguas de viaje submarino (1997), telefilm producida por Hallmark film; o
 Veinte mil leguas de viaje submarino (1997), telefilm producida por Village Roadshow film.